Дмитрий Владимирович Пышный — (1 августа 1969 года) российский биохимик, профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2016), директор ИХБФМ СО РАН (2017).

Биография 
Окончил отделение химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета в 1992 году (кафедра молекулярной биологии).

Работал в ИХБФМ СО РАН (студент, аспирант, младший научный сотрудник, научный сотрудник, заведующий лабораторией бионанотехнологии, биомедицинской химии, заместитель директора по научной работе, директор).

Область научных интересов: гибридизация нуклеиновых кислот с олигонуклеотидами, их аналогами и производными, термодинамический анализ комплексообразования нуклеиновых кислот.

В 1998 году защитил кандидатскую (Новый подход к повышению селективности взаимодействия олигонуклеотидов и их производных с нуклеиновыми кислотами) и в 2011 году докторскую диссертацию (Молекулярные инструменты на основе составных олигонуклеотидных конструкций).

Преподаватель ФЕН НГУ. Доцент по специальности «Биоорганическая химия» (2007).

Автор более 152 научных статей, 16 патентов. Научный руководитель 5 кандидатских диссертаций.

Награды и премии 
 1997 — Премия журнала «Биоорганическая химия»
 1998 — Премия МАИК
 1999 — лауреат VII Конкурса молодых ученых Европейской Академии наук
 1999, 2005 — грамоты и благодарности РАН и СО РАН
 2007 — благодарность администрации Советского района
 2009 — грамота Министерства образования и науки РФ
 2012 — благодарность Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
 2013 — грамота Фонда «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка»
 2014 — заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН с вручением нагрудного знака;
 2016 — почетное звание «Профессор РАН»
 2017 — член-корреспондент РАН

Примечания

Ссылки 
 

Биохимики России
ИХБФМ СО РАН
Профессора РАН
Выпускники Новосибирского государственного университета
Преподаватели Новосибирского государственного университета